ADDX peut désigner :
 ADDX, un magazine français spécialisé dans le domaine du tuning automobile, aujourd'hui disparu.
 ADDX, Instruction assembleur des  processeurs de la famille Motorola.